Stargate kan henvise til flere artikler:

 Stargate (apparat) – et science fiction-apparat der tillader hurtig rumtransportation; fra bogen 2001: A Space Odyssey af Arthur C. Clarke 
 Stargate (franchise):
 Stargate (film) – en science fiction-film fra 1994; omhandler et stargate-apparat, men er ellers ikke relateret til Clarkes bog
 Stargate (apparat i film fra 1994)
 Spinoff-serier og film:
 Stargate SG-1 – science fiction-tv-serien fra 1997
 Stargate: The Ark of Truth – en science fiction-film fra 2008 til DVD og fjernsyn.
 Stargate: Continuum – en science fiction-film fra 2008 til DVD og fjernsyn.
 Stargate Atlantis – science fiction-tv-serie fra 2004
 Stargate Universe – science fiction-tv-serie fra 2009
 Stargate Infinity – science fiction-tegneserien fra 2002
 Stargate (bog) – en science fiction-bog af Pauline Gedge fra 1982
 Project Star Gate en række clairvoyance eller remote viewing-eksperimenter udført af CIA fra 1972 til 1995
 Stargate (produktionsteam) - Et norsk musik-produktionsteam, der bl.a. har skrevet og produceret musik for Beyoncé og Rihanna

Se også
 Defender II – et arcade computerspil fra 1981, kaldes også "Stargate"
 StarCraft – et computerspil, hvori en af bygningstyperne hedder en "stargate" (bygget af racen 'protoss')